My Sassy Girl puede hacer referencia a:

My Sassy Girl (película de 2001), película surcoreana con la actuación de Jun Ji-hyun.
My Sassy Girl (película de 2008), remake estadounidense de la película surcoreana.
My Sassy Girl (serie de televisión), serie de televisión surcoreana transmitida en 2017.